2 miejscowości w Polsce:
 Sosnowa Wola – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Dzierzkowice
 Sosnowa Wola – gajówka w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów